Nora Martirosyan, plasticienne et réalisatrice arménienne (1973 -).
 Tigran Vardan Martirosyan, un haltérophile arménien (1983 -).
 Tigran Gevorq Martirosyan, un haltérophile arménien (1988 -).